Секора () — немецкая и чешская фамилия.

Персоналии
 Секора, Гунтер (род. 1950) — восточногерманский футболист, защитник и полузащитник.
 Секора, Ондржей (1899—1967) — чешский художник, иллюстратор художественной литературы, писатель, журналист, энтомолог и спортивный деятель.

Астрономия
 (13406) Секора — астероид главного пояса, который был открыт 2 октября 1999 года.